Homs kan syfta på följande platser:

Homs, stad i Syrien
Homs (distrikt)
Homs (provins)
alternativt namn på Al-Khums i Libyen